Krassyliwka (ukrainisch ; russische Entsprechung / ) ist ein Ortsname und Flussname in der Ukraine:

 Krassyliwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Krassyliwka (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten
 Krassyliwka (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Krassyliwka (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Krassyliwka (Stawyschtsche), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Stawyschtsche
 Krassyliwka (Browary), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Browary
 Krassyliwka (Iwankiw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Iwankiw
 Krassyliwka (Bachmatsch), Dorf in der Oblast, Rajon Bachmatsch
 Krassyliwka (Koselez), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Koselez

Fluss
 Krassyliwka (Fluss), Fluss in der Oblast Kiew, Ukraine